Le Centre peut faire référence à:
Espace artistique Le Centre au Bénin ;
Le Centre, un parti politique suisse.

Voir aussi